21-вата, 22, 23, 24 и 25-а династии са включени в групата Трети преходен период на Древен Египет и включват времето между 1090 – 712 пр.н.е.

Фараони от 21-вата династия 

 
Династии в Древен Египет